Il doppio del torneo di tennis Edinburgh Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Edwin Kempes e Peter Wessels che hanno battuto in finale Marcos Ondruska e Chris Wilkinson 6-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Marcos Ondruska /  Chris Wilkinson (finale)
 Edwin Kempes /  Peter Wessels (Campioni)

 Grant Doyle /  James Holmes (quarti di finale)
 Tomas Nydahl /  Lars-Anders Wahlgren (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Edinburgh Challenger 1998